Joint Task Force steht für:

militärische Einheiten:
 Joint Task Force (Nigeria), militärische Einheit
 Joint Task Force Alaska, Kommando der US-amerikanischen Streitkräfte 
 Joint Task Force Civil Support, koordiniert Zusammenarbeit mit Zivilbehörden
 Joint Task Force Guantanamo, Kommando der US-amerikanischen Streitkräfte auf Kuba

 Joint Task Force 510, militärische Spezialeinheit der Vereinigten Staaten
 Combined Joint Task Force, multinationale Kräfte für bestimmte Aufgaben
 Multinational Joint Task Force, multinationale Truppe von Tschad, Niger und Nigeria
 Very High Readiness Joint Task Force, Eingreifverband der NATO

Sonstiges:
 Joint Task Force (Computerspiel), Strategiespiel (2006)